cynober (chińska czerwień, vermilion) – odcień koloru czerwonego
 cynober – czerwony minerał, siarczek rtęci(II) (HgS)